Oceania Club Championship 1999 var den andra säsongen av Oceanian Club Championship, numera känd som Champions League.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
Officiell hemsida

1999
1999 i Oceanien
Fotbollssäsongen 1999